3 miejscowości w Polsce 
 Potarzyca – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Krobia 
 Potarzyca – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Jarocin
 Potarzyca – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. jarocińskim, w gminie Jarocin